Bofferding ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Bofferding (* 1941), luxemburgischer Fußballspieler
 Roger Bofferding (* 1934), luxemburgischer Leichtathlet
 Taina Bofferding (* 1982), luxemburgische Politikerin

Sonstiges

 ehemalige Brauerei und heutige Vertriebsmarke der luxemburgischen Brasserie Nationale